Mette Pedersen eller Mette Petersen kan henvise til flere personer:

 Mette B. Pedersen, en tidligere dansk atlet
 Mette Petersen (svømmer), en dansk svømmer, der deltog ved OL i 1952